Simona – nome proprio di persona italiano femminile
 Simona – film del 1974 diretto da Patrick Longchamps
 Simona – telenovela argentina del 2018